ABCD1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на X-хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 745 амінокислот, а молекулярна маса — 82 937.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як транспорт. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами. 
Локалізований у мембрані, пероксисомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

ABC-транспортери